Pailleux kan som auktorsförkortning betyda:

 Auguste Pailleux
 Nicolas Auguste Pailleux

Robotskapade auktorsförkortningar